Александр Кайдалин (16 января 1952, с. Красное, Ленинск-Кузнецкий район, Кемеровская область) — советский тяжелоатлет.

Карьера 
Выступал за спортивный клуб Вооружённых Сил (СКА) г. Кемерово. В 1973 стал бронзовым призёром чемпионата СССР с результатом 282,5 кг (125 + 157,5). Был неоднократным призёром международных соревнований.

Личная жизнь 
Отец Аркадий Филиппович Кайдалин работал комбайнёром. Мать Валентина Петровна Кайдалина работала учителем. Некоторое время работал шахтёром, водителем, электросварщиком на строительстве ЛЭП.

Тяжелоатлеты СССР